Verzicht steht für:

 Abstinenz, die Enthaltung von gewissen Aktivitäten
 Verzicht, im deutschen Prozessrecht ein Rückzug der Klage durch den Kläger, siehe Verzichtsurteil
 Verzicht, im österreichischen Zivilrecht ein einseitiger Schulderlass durch den Gläubiger, siehe Erlass (Privatrecht)

Siehe auch:

 Askese, Aszetik
 Bedürfnislosigkeit
 Karenz